Петр Габа (; род. 6 января 1965, Готвальдов) — чешский шахматист, гроссмейстер (1997), тренер ФИДЕ (2011).

Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1991 г.

Чемпион Чехии 1985, 1996 и 2002 гг. (в 2002 г. разделил 1—2 места с Д. Наварой и выиграл дополнительный матч). Серебряный призёр чемпионата Чехии 1998 г. В чемпионате Чехии 1993 г. участвовал в дележе 1—4 мест, но остался без медали.

Серебряный призёр чемпионатов Чехии по блицу 2003 и 2004 гг. Бронзовый призёр чемпионата Чехии по блицу 2006 г.

В составе сборной Чехословакии участник шахматной олимпиады 1988 г. и командного чемпионата Европы 1989 г.

В составе сборной Чехии участник трех шахматных олимпиад (1996, 2002 и 2004 гг.) и командного чемпионата Европы 1997 г. (завоевал бронзовую медаль в личном зачете).

В 1993 г. участвовал в зональном турнире.

В составе клуба «Lokomotiva Brno» серебряный призёр командного чемпионата Чехии 2005 / 2006 гг. В составе команды  победитель командных чемпионатов Чехии 2007 / 2008, 2009 / 2010, 2010 / 2011, 2011 / 2012, 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016, 2016 / 2017, 2017 / 2018 гг., серебряный призёр командных чемпионатов Чехии 2006 / 2007, 2008 / 2009 гг., бронзовый призёр командного чемпионата Чехии 2018 / 2019 гг.

В составе команды «1 Novoborský ŠK» бронзовый призёр Кубка европейских клубов 2011 г.

Победитель международного турнира в Праге (1990 г.), двух двухкруговых турниров в Даттельне (февраль и апрель 2002 г.), опен-турниров в Ческе-Будеёвице (1995 г.), Ваттенсе (1996 г.), Хрудиме (2003 и 2004 гг.), Пльзене (2003 г.), Ческе-Тршебове (2006 и 2007 гг.), Штутгарте (2006 г.). Призёр ряда международных турниров и крупного опен-турнира в Берлине (1996 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Родившиеся в Злине